Châtillon puede referirse a las siguientes localidades:

Châtillon, comuna de Allier.
 Châtillon, comuna de Altos del Sena.
 Châtillon, comuna de Jura.
 Châtillon, comuna de Ródano.
 Châtillon, comuna de Vienne.

Châtillon, comuna del Valle de Aosta.

Châtillon, comuna de Friburgo.
 Châtillon, comuna del Jura.

Como apellido puede referirse a las siguientes personas:
Auguste de Châtillon (1808-1881), pintor y escultor francés.